Laputa kan syfta på:
Laputa (Gullivers resor) – en flygande ö i Gullivers resor
Laputa – slottet i himlen – en japansk animerad äventyrsfilm från 1986
Laputa (Laholm) – smeknamn på Laholm
1819 Laputa – en asteroid
Laputa – ett skånskt matbröd